Caenia är ett släkte av skalbaggar. Caenia ingår i familjen rödvingebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rödvingebaggar
Caenia